

Persone 
 Alan Mowbray (1896-1969) – attore inglese
 Anne de Mowbray, VIII contessa di Norfolk (1472-1481) – nobile inglese
 Henry Siddons Mowbray (1858-1928) – pittore statunitense
 John de Mowbray, III duca di Norfolk (1415-1461) – nobile britannico 
 John de Mowbray, IV barone Mowbray (1340-1368) – nobile inglese
 Roberto di Mowbray (...–1125) – conte di Northumbria
 Thomas de Mowbray, I duca di Norfolk (1367-1399) – nobile inglese
 Tony Mowbray (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese

Storia di famiglia 
 Mowbray – casato baronale di origine normanna originato dal villaggio di Montbray